Il doppio  del Valle d'Aosta Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Marc Gicquel e Nicolas Mahut hanno battuto in finale Olivier Charroin e Alexandre Renard 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Martin Emmrich /  Mateusz Kowalczyk (semifinali)
 Jamie Delgado /  Jonathan Marray (primo turno)

 Alessandro Motti /  Purav Raja (primo turno) 
 Marc Gicquel /  Nicolas Mahut (campioni)

Tabellone

Note 
 

Valle d'Aosta Open 2011
ATP Challenger Tour 2011